Portusooq bezeichnet:
 Portusooq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusooq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Portusooq (Insel, Alluttoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Portusooq (Insel, Uigorleq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Portusooq (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Portusooq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Portusooq (Insel, bei Kapisillit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Portusooq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Portusooq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Portusooq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Portusooq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland